Denumirea de Pisarovo se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Pisarovo, un sat în comuna Gheneral-Toșevo, regiunea Dobrici;
 Pisarovo, un sat în comuna Iskăr, regiunea Plevna.